Remo Freuler (Ennenda, Glarus kanton, 1992. április 15. –) svájci válogatott labdarúgó, az angol Nottingham Forest középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2010. május 1-jén mutatkozott be a Winterthur csapatában a Schaffhausen elleni 3–0-ra megnyert bajnokin csereként. A szezon végén a Grasshopper csapatába igazolt és szeptemberben bemutatkozott az FC Basel elleni bajnoki találkozón. 2012 februárjában kölcsönbe visszatért a Winterthur csapatához, majd 2013 júliusában szerződtették is. 2014. február 18-án aláírt a Luzern csapatához. Két évvel később az olasz Atalanta csapatához írt alá.

A válogatottban 
2017. március 25-én mutatkozott be a felnőtt válogatottban Litvánia elleni világbajnoki selejtező mérkőzésen.

Statisztikái

Klubcsapatokban
Legutóbb frissítve:2021. május 23-án lett.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

További információk 

Remo Freuler adatlapja a Trasnfermarkt oldalán 

Svájci labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1992-ben született személyek
A Grasshoppers labdarúgói
Az FC Winterthur labdarúgói
A Luzern labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Nottingham Forest labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek